

Persone 

 Ann-Britt Leyman-Olsson nota anche come Ann-Britt Leyman (1922-2013) – velocista e lunghista svedese
 Jakob Valdemar Olsson Johansson (1990) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Kenneth Ølsson (1977) – batterista norvegese
 Lars Vestrum Olsson (1973) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Owe Ohlsson, noto anche come Ove Olsson (1938), ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
 Anna Olsson
 Gunnar Olsson
 Hans Olsson
 Jonas Olsson
 Peter Olsson